Time Масhine — десятый студийный альбом российской рок-группы «Машина времени». Записан на лондонской студии Abbey Road и издан в 2007 году на CD и LP компанией «Синтез рекордс». В подарочный вариант входит DVD с фильмом о записи альбома, снятый компанией «АБВ» по заказу «Первого канала».

Об альбоме 
Идея записать альбом в Англии пришла во время дружеской встречи «машинистов» с Юрием Вереновым, совладельцем фирмы «A&T Trade» и представителем компании «Bowers & Wilkins» в России, который не только стал инициатором записи альбома в Лондоне, но и оказал серьёзную административно-финансовую поддержку.

Ещё во время записи предыдущего альбома «Машинально» в 2004 году Андрей Макаревич и Андрей Державин ездили на экскурсию на Abbey Road. К следующему «Машина времени» готовилась более полугода. С «наведением мостов» в музыкальных кругах Лондона помог Владимир Матецкий, который нашёл продюсера-англичанина Хэймиша Стюарта и проделал огромную организационную работу. Матецкий стал со-продюсером альбома «Time Machine», предложив новую систему работы. За полгода «машинисты» написали 13 демо-песен в его студии.

Если честно, мне эта история с «Abbey Road» изначально не нравилась, и я закатил жуткий скандал, когда её всё-таки затеяли. Потому что для меня не важно, ГДЕ делать, важно, ЧТО делать. Мы были недостаточно подготовлены тогда к такому проекту. Хотя я понимаю, что время в Лондоне мы провели клёво. Замечательно записались, поиграли, но нужно было это делать именно сейчас, когда мы уже лучше готовы, а не два года назад.

Запись и сведение альбома «Time Machine» продолжались два месяца (месяц в Лондоне и столько же в Москве) и были закончены в декабре 2006 года. Звукорежиссёр — Питер Хендерсон, ассистент — Крис Болстер (studio 2 & 3). Мастеринг сделан на Abbey Road (Стив Рук). Продюсер — Хэймиш Стюарт. Исполнительный продюсер — Владимир Матецкий. Редакция и наложение — «Петростудия», Москва. Звукорежиссёр — Александр Бармаков, Pro Tools — Самвел Оганесян. Продюсер — Александр Кутиков.

Рассказывает Александр Кутиков: «Это был полёт в другую вселенную. Во-первых, впервые за все годы существования „Машины“ мы попробовали сочинять коллективно — было очень тяжело, но несколько удач нас на этом пути ожидало. Во-вторых, за те дни, что провёл на Abbey Road, я понял о звуке больше, чем за всю предыдущую жизнь. Никогда столько не работал, хотя вообще не ленив — проводил по двенадцать часов в студии, а потом, ночью, голова гудела от того, что накопилось за день и должно было быть разложено по полочкам! Культура звука, понимание музыки на световые годы отстоит от всего, что можно увидеть и услышать в наших студиях. Рабочий день на студии длится не более 12 часов. Меньше — пожалуйста, больше — нет. При этом один сорокаминутный перерыв на ланч. Работают в таком режиме все: звезды, музыканты, техники, инженеры, продюсеры… Первые два-три дня это было непривычно и немного сложно для нас — такая плотная по времени работа. Но в принципе мы были готовы к такому режиму, потому что ещё до начала работы наш координатор, бывший личный менеджер Маккартни и вице-президент BMG Ричард Огден сказал нам: „Некоторые известные группы были введены в заблуждение тем, что Вторая студия Abbey Road — это магическая студия… но если вы приедете на работу в неподготовленном состоянии, если у вас не будет полностью сделан материал, если он не будет выигран до такой степени, чтобы его могла исполнить вся группа, — успеха у вас не будет“. И зная все это, мы готовились очень тщательно, потратили очень много времени. И поэтому, когда мы приехали туда, вот этот двенадцатичасовой рабочий день — он нас, конечно, удивил, но мы морально были готовы к такому режиму работы».

Пожеланием продюсера Стюарта было как можно большее количество песен и точный литературный перевод, который был выполнен Матецким. Во время записи в Лондоне, Стюарт тщательно сверял «чистовой» вариант с демонстрационным. Звукорежиссёр Питер Хендерсон стремился не диктовать музыкантам своих решений.

Были использованы пластиковая гитара 1930-х годов (на ней играл Маргулис в композиции «Кил-Бил»), студийный пульт EMI, на котором записывались «The Beatles», «The Kinks», «The Hollies», пианино «Стейнвей» (звучавшее в песне «Lady Madonna»), орган «Хаммонд» B-3 с кабинетом Leslie, ламповый микрофон Neumann U47 (в него пели Элла Фитцджеральд, Фред Астер, Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон), компрессоры Fairchild 1947 года, гитарные усилители Vox AC-30 и Marshall 800, басовые Ampeg, мониторы YAMAHA NS-10, наушники Beyerdynamic 100 и 109, кабаса, кахон, уотерфон (водофон, изобретённый Ричардом Уотерсом в 1975 году, тип атонального акустического музыкального инструмента, состоящего из шара резонатора нержавеющей стали или ёмкости с цилиндрической шеей и бронзовыми стержнями различных длин и диаметров вокруг оправы. Резонатор может содержать небольшое количество воды, дающей яркий звук. Для игры используются специальные смычки и молоточки).

Кроме Андрея Макаревича, Александра Кутикова, Евгения Маргулиса, Андрея Державина, Валерия Ефремова на альбоме «Time Machine» играют Рэй Купер, Пол «Викс» Викенс (Боб Дилан, Элтон Джон, Ник Кершоу, Бой Джордж, Джони Митчелл, Bon Jovi) — музыкальный руководитель группы Пола Маккартни, гитарист Алан Йоханнес, студийная струнная группа под управлением аранжировщика и дирижёра Питера Мюррея, духовая секция Нейла Сидвелла, трубач Мартин Шоу и перкуссионист-бразилец Боско ди Оливейра. Хэймиш Стюарт (Пол Маккартни, Ринго Старр, «The AllStars», «Average White Band», Чака Хан) исполнил гитарное соло в песне «Улетай», а также партии на акустической и двенадцатиструнной гитаре в других треках. Звукорежиссёр Хендерсон первую премию «Грэмми» получил за запись альбома «Supertramp» «Breakfast in America». Работал с Тиной Тернер, Blur. Питер Мюррей — один из самых известных струнных аранжировщиков, работающих для Abbey Road, пришёл к успеху после песни «Angie» с альбома «Goats Head Soup» знаменитых The Rolling Stones.

7 марта 2007 года в СК «Олимпийский» состоялся концерт-презентация нового альбома, примечательная тем, что на сцену с группой вышел продюсер Time Maсhine Хэмиш Стюарт. Одновременно, в марте 2007 года прошла выставка графических работ Андрея Макаревича под названием "Картинки с «Abbey Road».

Песни «Улетай» и «Кил-Бил» попали в ротацию большинства радиостанций. Запись на всемирно известной студии породила знакомый риторический вопрос: «Кого ты хотел удивить?» К тому же удивила массированная реклама альбома за три месяца до выхода. В целом, сведение приличное, но работа показалась невыразительной и сухой. Больше всего звук удался в песне «Корабли». С точки зрения музыки, в альбоме ничего нового нет.

За композиции «Улетай» и «Поворот» 1 декабря 2007 года группа получила премию «Золотой граммофон» за вклад в развитие отечественной музыки. Награду вручал телеведущий Владимир Познер, который сказал, что «всё меняется очень быстро: вкусы, мода, особенно эстрадная музыка, но есть такие музыканты, которые имеют свою ноту, всегда узнаваемы и не подвержены моде. Есть „The Beatles“, есть „Rolling Stones“, а в России есть „Машина времени“».

Когда «машинисты» приехали на «Эбби Роуд» записывать «Time Machine», то решали они там, в первую очередь, задачи не музыкальные, а терапевтические. Атмосфера студии пробуждала в музыкантах самые лучшие чувства, но на песнях это, к сожалению, не отразилось. Возникла та же ситуация, что и при создании в 1996 году в США альбома группы «ДДТ» «Любовь». Англичане хотели представить фонограмму на «Грэмми» в номинации «Иностранная музыка». Питер Хендерсон готов был сделать это, потому что, чтобы попасть в номинацию, нужна рекомендация двух академиков, а Питер — сам академик, обладатель шести «Грэмми». Но этим следовало заниматься активно и со стороны «Машины», а для Макаревича и компании работа в Abbey Road обошлась в несколько сот тысяч долларов, окупить которые продажей дисков в России было нереально.

Список композиций 
 Полный контакт (Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Евгений Маргулис — Андрей Макаревич)
 Улетай (Александр Кутиков — Андрей Макаревич)
 Старый самолёт (Евгений Маргулис)
 То, чего больше нет (Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Владимир Матецкий — Андрей Макаревич)
 Слива (Андрей Державин — Андрей Макаревич)
 Пой (Евгений Маргулис, Александр Кутиков, Андрей Макаревич, Владимир Матецкий — Андрей Макаревич)
 Ночь за твоим плечом (Александр Кутиков — Андрей Макаревич)
 Простите (Андрей Макаревич)
 Новая весна тебя убьёт (Евгений Маргулис, Александр Кутиков — Андрей Макаревич, Владимир Матецкий)
 Кил — Бил (Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Владимир Матецкий, Андрей Державин — Андрей Макаревич, Евгений Маргулис)
 Небо напомнит (Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Владимир Матецкий — Андрей Макаревич)
 Ангел (Евгений Маргулис, Ольга Ципенюк)
 Корабли (Андрей Макаревич, Евгений Маргулис — Андрей Макаревич)

Оценки 
По словам Андрея Головкина («Наш неформат»), данный альбом «разрекламированный и предвкушаемый, он надежды в целом оправдал: свеж, интересен, в чём-то актуален. Переплюнуть хитовую пластинку прошлого века „Отрываясь“ ему, пожалуй, не удалось <…> „Time Machine“ радует ухо не только классным звуком и рядом отличных песен, но и рассыпанными там и сям блестками с одежд великих предшественников»

Дмитрий Бебенин (Звуки.ру) отмечал: «Общая звуковая картина „Time Machine“ <…> не слишком отличается от тех, что все последние годы создают сами „машинисты“ на собственной студии. Если тут и имеются какие-то отличия в лучшую сторону, то, заметит их, пожалуй, лишь специалист высокого полета. Стоило ли вообще мотаться в Лондон? <…> Возможно, следующая работа Машины Времени будет записана по месту обитания, и при этом превзойдет эту качеством звука на порядок»

Борис Барабанов (Rolling Stone Russia) отметил, что «запись альбома в лондонской студии Abbey Road, безусловно, сработала для „Машины времени“ как отличный пиар. В первую неделю продаж диск „Time Machine“ буквально сметали с прилавков магазинов, а на „Горбушке“ в какой-то момент он просто кончился». При этом по мнению критика запись альбома на Abbey Road не сделала звучание более близким к The Beatles, «Перспектива записи в легендарной студии скорее помогла музыкантам „Машины времени“ вспомнить себя, мобилизоваться и придумать лучшие свои песни за последние десять лет, оставаясь в рамках собственного стиля». В целом мнению Барабанова: «В альбоме нет ничего, что могло бы резануть слух индивида, слушающего группу последние тридцать лет, кроме, быть может, номера „Кил-Бил“».

Владимир Полупанов отрицательно оценивает альбом, говоря: «Ничего кроме брюзжания („Это раньше птичек манило искусство, теперь они все чаще там, где капуста, а не драные джинсы и пустой кошелек“) и неуместного юморка („Я старый самолет, я толстый самолет, я джамба-лабамба“) в новом альбоме „Машины“ нет. Не говоря уже о свежих запоминающихся мелодиях и ярких метафорах, чем всегда славился ранний Макаревич. В новых песнях „МВ“ — уже много раз пережеванная самим же Макаревичем труха лингвистических штампов, литературных аллегорий и избитых истин („Только правда всегда победит“). Первый же трек „Полный контакт“, сделанный с претензией на социальный протест, скорее, напоминает мультяшные шумелки Винни-Пуха. „В моем телевизоре что-то не так, достали танцы. Иду на полный контакт…“ или „У власти добрый проницательный взгляд“ — это вся смелость, на какую способен нынешний Макаревич, бичующий власть и осуждающий пороки общества. При этом нет ни бешенного драйва Мика Джаггера, ни позитивного обаяния старенького Пола Маккартни. Поэтому новые песни „Машины“ и кажутся набором качественно записанных ворчалок». Полупанов задаётся риторическим вопросом: «стоило ли тратить деньги на запись ЭТИХ ПЕСЕН в Англии и громко кричать про „Abbey Road“? Мне кажется, нет».

Алексей Мажаев (InterMedia) в 2009 году назвал альбом «громким пшиком»: «„Машина времени“, дорвавшись до легендарной Abbey Road, выпустила громкий пшик под названием „Time Machine“. Все знают, что „Машина“ записалась на битловской студии, но мало кто способен вспомнить хотя бы пару-тройку песен с того альбома».

Музыканты 
 «Машина времени»
 Андрей Макаревич — основной вокал, гитара
 Александр Кутиков — бас-гитара, вокал
 Евгений Маргулис — гитара, вокал
 Андрей Державин — клавиши, вокал
 Валерий Ефремов — барабаны

 приглашённые музыканты
 Хэймиш Стюарт — гитары (2, 7, 13), бэк-вокал (2, 13)
 Михаил Клягин — гитара (1), бас-гитара (1). Студия в Москве
 Рэй Купер — перкуссия (3, 7, 10), тамбурин (8), тарелки (9)
 Сергей Остроумов — перкуссия (3, 7, 10), тамбурин (11). Студия в Москве
 Александр Дитковский — труба (10, 13). Студия в Москве
 Евгений Борец — орган «Хаммонд» (7). Студия в Москве
 Нейл Сидвелл — тромбон (3, 7, 12), аранжировка духовых
 Найджел Хитчкок — альт-саксофон (3, 7, 12)
 Пол Спонг — труба (3, 7, 12)
 Пол «Викс» Викенс — клавиши (1, 11), аккордеон (4)
 Алан Йоханнес — соло-гитара (5), ситар (5)
 Гэвин Райт — струнные (6, 8)
 Пери Мэйсон — струнные (6, 8)
 Бог Костецки — струнные (6, 8)
 Том Смит — струнные (6, 8)
 Пэт Кирнэн — струнные (6, 8)
 Эмлин Синглтон — струнные (6, 8)
 Уоррен Зилински — струнные (6, 8)
 Пит Лейл — струнные (6, 8)
 Брюс Уайт — струнные (6, 8)
 Мартин Лавдэй — струнные (6, 8)
 Дейв Дэниэлс — струнные (6, 8)
 Питер Мюррей — аранжировка струнных, дирижёр
 Боско ди Оливейра — уотерфон (9), перкуссия (9), кабаса (13), кахон (13)
 Мартин Шоу — труба (9)

Дополнительная информация 
 Аранжировка «Ангела» не устроила Маргулиса, и он переделал песню для своего альбома «Продолжение следует», вышедшего также в 2007 году. Кроме того, изначально Макаревич предложил собственные стихи, Маргулис отказался. Поэтому они появились в записи с Оркестром Креольского Танго — «Штандер» под названием «Ангел № 2».
 В «Time Machine» не вошла песня Макаревича «Птички и мошки», она тоже попала в «Штандер».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Машины времени
 
 Официальный сайт студии Abbey Road

Альбомы 2007 года
Альбомы группы «Машина времени»
Альбомы России
Альбомы на русском языке